Südbahn heißen folgende Eisenbahnstrecken:

Europa:

 Braunschweigische Südbahn, Bahnstrecke Börßum–Kreiensen
 Hannöversche Südbahn, Bahnstrecke Hannover–Kassel
 Oldenburger Südbahn, siehe Bahnstrecke Oldenburg–Osnabrück
 Mecklenburgische Südbahn, siehe Bahnstrecke Parchim–Neubrandenburg
 Franzburger Südbahn, siehe die preußische Bahnstrecke Velgast–Tribsees/Franzburg #Organisation
 Vogelsberger Südbahn in Hessen, Bahnstrecke Wächtersbach–Hartmannshain
 Württembergische Südbahn, siehe Bahnstrecke Ulm–Friedrichshafen
 Südbahn (Österreich), Bahnstrecke von Wien nach Spielfeld-Straß, historisch Erzherzog Johann-Bahn
 Österreichische Südbahn (ausländischer Teil), siehe Bahnstrecke Spielfeld-Straß–Trieste Centrale
 Südbahn, ungarisch Déli vasút, siehe Bahnstrecke Pragersko–Budapest

weltweit:
 Südbahn in Kambodscha, siehe Bahnstrecke Phnom Penh–Sihanoukville
 Bahnstrecke Lüderitz–Seeheim in Namibia, ehemals Lüderitzbahn oder Südbahn
 Peruanische Südbahn, Ferrocarril del Sur (Peru), Bahnstrecke zwischen Cusco und Puno
 Südbahn in Thailand, siehe Bahnstrecke Bangkok-Thonburi–Sungai Kolok

Südbahn ist Namensbestandteil folgender Eisenbahngesellschaften:
 Südbahn-Aktiengesellschaft, Cenup Demiryolları, türkische Betreiberin der Bagdadbahn (1933–1948)
 k.k. Südliche Staatsbahn (SStB), Betreiber der Strecke Wien–Triest (1851–1858)
 Südbahn-Gesellschaft (1859–1923), Kaisertum Österreich
 Aargauische Südbahn (1873–1902), Schweiz
 Ostpreußische Südbahn-Gesellschaft (1863–1945), Ostpreußen

Siehe auch:
 Südbahn Graz (österreichischer Fußballverein)
 Südbahn SB 14 (Lokomotiven)
 Südostbahn, Südwestbahn, Südbahnhof (Begriffsklärungen)